Ludovico II il Giovane (825-875) – Imperatore del Sacro Romano Impero, Re d'Italia e Re di Provenza
 Ludwig von Wittelsbach (25 agosto 1845-13 giugno 1886) – Re di Baviera
 Ludovico II di Saluzzo (? – 1504) – Marchese di Saluzzo
 Ludovico II Gonzaga (5 giugno 1412-11 giugno 1478) – Marchese di Mantova